

Sciences et techniques

Biochimie 
 La serpentine est un alcaloïde contenu dans Rauwolfia serpentina, un arbrisseau de la famille des Apocynaceae.

Minéralogie 
 Les serpentines sont des minéraux du groupe des silicates, sous-groupe des phyllosilicates.

Culture et société

Architecture 
 Une colonne représentant plusieurs lignes entrelacées est dite serpentine. Exemple : la colonne serpentine de Constantinople.
 Les galeries Serpentine sont deux musées d'art contemporain situés près du lac Serpentine à Londres.

Armement 
 Une serpentine est un type de canon du .

Danse 
 Danse serpentine, un genre de danse créé par Loïe Fuller

Jeux vidéo 
 Serpentine est un jeu vidéo de labyrinthe publié par Brøderbund Software en 1982, sur Apple II.

Littérature 
 Serpentine, roman de Philip Pullman paru en 2020.

Sports 
  En équitation, la serpentine est une figure de manège.

Transports 
 La serpentine est un moyen de transport, en projet, fait de petites cabines sur roues sans chauffeur alimentées et dirigées par un rail magnétique invisible dissimulé dans la chaussée.

Toponyme

Australie
 , une ville du comté de Serpentine-Jarrahdale en Australie-Occidentale ;
 , une ville du Victoria ;
 la , en Tasmanie ;
 la , en Australie-Occidentale ;

Canada 
 la rivière Serpentine, un tributaire de la rivière Batiscan sur la rive-nord du fleuve Saint-Laurent, dans la province de Québec ;
 la , en Colombie-Britannique ;
 la rivière Serpentine, au Nouveau-Brunswick ;

États-Unis 
 la , en Alaska ;

France 
 la Serpentine, une rivière du Jura, sous-affluent du Rhône par l'Ain ;
 la Serpentine, un petit affluent du Ru de Berneuil, lui-même affluent du Thérain un sous-affluent de la Seine par l'Oise ;
 la Serpentine Becque, un sous-affluent de la Lys ;
 le Watergang de la Serpentine, un affluent du canal de Marck ;

Nouvelle-Zélande 
 la rivière Serpentine, dans l'île du Sud ;

Royaume-Uni 
 le lac Serpentine, dans Hyde Park à Londres (aussi désigné comme la « rivière Serpentine »).

Suisse 
 La Serpentine, sommet des Alpes valaisannes culminant à  dans le canton du Valais.

Voir aussi 
 Serpantinka, un camp d'extermination russe

Notes et références